Laursen ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Laursen (* 2006), dänischer Autorennfahrer
 Georg Laursen (1889–1977), dänisch-sowjetischer Kommunist

 Jeppe Beck Laursen (* 1972), norwegischer Schauspieler, Synchronsprecher und Stuntman

 Niels Laursen (1884–1944), dänischer Sportschütze 
 Nikolai Laursen (* 1998), dänischer Fußballspieler
 Per Laursen (* 1966), dänischer Dartspieler
 Per Kærsgaard Laursen (* 1955), dänischer Radrennfahrer
 Ryan Laursen (* 1992), dänischer Fußballspieler
 Ulrik Laursen (* 1976), dänischer Fußballspieler
 Valdemar Laursen (1900–1989), dänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Walther Lauersen (1906–2007), deutscher Wirtschaftswissenschaftler